Journal of Invertebrate Pathology (ISSN 0022-2011) — реферируемый научный энтомологический журнал, публикующий результаты исследований инфекционных и неинфекционных болезней насекомых и других беспозвоночных животных, а также по использованию этих патогенов для борьбы с вредителями. Дополнительно, журнал печатает результаты физиологических, морфологических, генетических, иммунологических и экологических исследований этиологических агентов болезней беспозвоночных. Основан в 1959 году.

История 
Журнал был основан в США энтомологом и патобиологом Эдвардом Стейнхаузом (, 1914-1969) и первоначально (1959—1964) выходил в издательстве Academic Press под названием «Журнал патологии насекомых» ().
В настоящее время издаётся компанией Elsevier под патронажем Общества патологии беспозвоночных ().

См. также 
 Список энтомологических журналов
 Journal of Economic Entomology

Примечания

Ссылки 
 Journal of Invertebrate Pathology

Научные журналы на английском языке
Печатные издания, возникшие в 1959 году
Энтомологические журналы
Патология